Тхуанхоа — вьетнамский топоним:
 Тхуанхоа () — бывшая провинция Вьетнама, находившаяся в районе нынешнего Хюэ.
 Тхуанхоа () — община в уезде Лонгми, провинция Хаузянг.